Daiki Hashioka (Saitama, 17 de maio de 1999) é um futebolista profissional japonês que atua como defensor.

Carreira 
Daiki Hashioka começou a carreira no Urawa Red Diamonds. 

Naturais de Saitama
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Urawa Red Diamonds
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020